Ħamrun Spartans is een Maltese voetbalclub uit Ħamrun.

De club werd in 1907 opgericht en werd 7 keer landskampioen en 10 keer vicekampioen. In 1918 speelde de club onder de naam Hamrun United en in 1921 als Hamrun Lions daarna werd telkens de oude naam weer aangenomen.

Na het seizoen 2005/06 degradeerde de club naar de 2de klasse. Daar werd het direct kampioen en promoveerde weer terug. In 2013 degradeerde de club en het jaar daarna opnieuw nu naar het derde niveau. Hierna volgden twee promoties op rij waardoor Ħamrun Spartans in het seizoen 2016/17 weer in de Premier League speelt. In het, vanwege de coronapandemie afgebroken seizoen 2020/21 eindigde de club als eerste maar mocht niet deelnemen aan de Champions League als gevolg van een omkopingsschandaal in 2013.

Erelijst 
 Landskampioen
1914, 1918, 1947, 1983, 1987, 1988, 1991, 2021
 Beker van Malta
Winnaar: 1983, 1984, 1987, 1988, 1989, 1992
Finalist: 1946, 1969, 1995
 Supercup (Malta) 1987, 1988, 1989, 1991, 1992

Spartans in Europa 

 #Q = #kwalificatieronde, #R = #ronde, 1/8 = achtste finale, T/U = Thuis/Uit, W = Wedstrijd, PUC = punten UEFA coëfficiënten .

Uitslagen vanuit gezichtspunt Hamrun Spartans

Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 13.5

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Malta
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Externe links 
 Officiële website

Maltese voetbalclub